Премье́р-мини́стр Туре́цкой Респу́блики () — глава правительства Турции (неофициально — Премье́р-мини́стр Ту́рции, ). Пост премьер-министра был упразднён в ходе конституционной реформы 2017 года после проведения  года президентских выборов, с передачей полномочий по управлению правительством избранному президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После реформы 2018 года в стране появился пост вице-президента.

Применённая в первых столбцах таблиц нумерация является условной. Также условным является использование в первых столбцах цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В случае, когда премьер-министр получил повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый срок полномочий. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры, сформировавшие состав парламента, утвердивший состав правительства или поддержавший его. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий, или их принадлежность к вооружённым силам, когда они выступали как самостоятельная политическая сила.

Премьер-министры правительства ВНCТ (1920—1923) 
Формирование современного института руководителя правительства Турции произошло в последний период существования Османской империи, после подписания Мудросского перемирия (её капитуляции) 30 октября 1918 года. После оккупации Константинополя (ноябрь 1918 года) войсками Антанты и роспуска оттоманского парламента (16 марта 1920 года) возглавивший национально-революционное движение и войну за независимость в Анатолии Мустафа Кемаль созвал в Ангоре Великое Национальное Собрание Турции (ВНСТ), первое заседание которого открылось 23 апреля 1920 года. Сам М. Кемаль был избран председателем парламента и первым главой правительства Великого Национального Собрания, которое тогда не признавалось ни одной из держав. Первая турецкая Конституция была принята ВНСТ 20 января 1921 года, делегировав все законодательные и исполнительные прерогативы самому ВСНТ, а по его усмотрению — образованному правительству.

1 ноября 1922 года ВНСТ приняло закон о разделении султаната и халифата, при этом султанат упразднялся. 17 ноября 1922 года низложенный султан Мехмед VI, остававшийся халифом, покинул Константинополь на борту британского линкора, через день после этого ВНСТ лишило его последнего титула и избрало халифом Абдул-Меджида II. После подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного договора и международного признания Великого Национального Собрания Турции, 29 октября 1923 года было провозглашено создание Турецкой Республики, первым президентом которой был избран председатель ВСНТ Мустафа Кемаль. 3 марта 1924 года был окончательно ликвидирован Османский халифат.

Премьер-министры Турции (1923—2018) 
Новая Конституция, закрепившая республиканское устройство Турции, была принята ВСНТ 20 апреля 1924 года и действовала до отмены в итоге государственного переворота 27 мая 1960 года. Были установлены основы парламентской республики, когда правительство отвечает перед парламентом и формируется из депутатов партий, обладающих в нём большинством голосов, а в случае утраты доверия большинства либо уходит в отставку, либо добивается через президента роспуска парламента и назначения новых выборов. Последующие Конституции Турции, принятые на всенародных референдумах 1961 и 1982 годов, эту часть государственного устройства страны не меняли. В ходе конституционной реформы 2017 года пост премьер-министра был ликвидирован.

Диаграмма пребывания в должности 

Легенда: 1 — правительство ВСНТ; 2 — президентская республика; 3 — парламентская республика; 4 — диктатура

См. также 
 Список президентов Турции

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Список руководителей Турции (архивная копия 2020-03-21)

 
Турция